Plusieurs villes possèdent une place du Marché-au-Poisson ou une place du Marché-aux-Poissons dont certaines sont classées ou inscrites ou comportent des Monuments historiques.

On peut ainsi lister :
 la place du Marché-au-Poisson de Douai
 la place du Marché-au-Poisson de Cahors
 la place du Marché-au-Poisson de Metz
 la place du Marché-au-Poisson de Parthenay
 la place du Marché-au-Poisson de Sermange
 la place du Marché-aux-Poissons de Strasbourg
 la place du Marché-au-Poisson de Vézelise
 la place du Marché-au-Poisson de Wambrechies.